До́ма () — община в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония. Подчиняется земельной дирекции Дрезден. Входит в состав района Саксонская Швейцария. Подчиняется управлению Пирна. Население составляет 2078 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 19,56 км². Официальный код — 14 2 87 090.

Община подразделяется на 3 сельских округа — Дома, Котта и Гоэс. Она расположена на склонах гор между реками Готтлойба и Баре. С 1894 по 1963 год Дома имела вокзал на железнодорожной линии Пирна — Гросскотта, которая служила прежде всего аерьерами для добычи песчаника. С 1894 по 1935 и с 1945 по 1957 на этой линии ездили также пассажирские поезда.

Ссылки 
 www.dohma.de Официальная страница

Города Саксонии